Torgersen ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Torgersen (1910–1987), norwegisch-amerikanischer UN-Hochkommissar
 Einar Torgersen (1886–1946), norwegischer Segler
 Paul Torgersen († 2015), US-amerikanischer Universitätspräsident
 Thorvald Torgersen (1862–1943), norwegischer Genremaler
 Tobias Torgersen (* 1982), früherer norwegischer Biathlet

Sonstiges:
 Torgersen Island, Insel im Palmer-Archipel in der Antarktis